Ца́рське Село́:
 Царське Село — назва міста Пушкін до 1918-го.
 Царське Село — музей-заповідник у Пушкіні.
 «Царське Село» — мікрорайон у Києві.
 «Царське Село» — назва залізничної станції «Дитяче Село» до 1918-го.